Baryton kan syfta på

 Baryton –  en sångstämma, se 
 Baryton (bleckblåsinstrument) – ett bleckblåsinstrument
 Baryton (stråkinstrument) – ett stråkinstrument